Плечевой сустав () — подвижное соединение плечевой кости с лопаткой, связывающее свободную верхнюю конечность с поясом верхней конечности. Плечевой сустав является простым, малоконгруэнтным, наиболее свободным суставом человеческого тела, что обеспечивает человеческую руку наибольшей свободой движения.

Описание 
Плечевой сустав образован головкой плечевой кости () и суставной впадиной лопатки (). По краю суставной впадины проходит хрящевая суставная губа (), которая увеличивает объём впадины, а также смягчает толчки и сотрясения при движении головки. К плечевой кости суставная капсула прикрепляется по окружности анатомической шейки, охватывая головку, но не бугорки, а к лопатке прикрепляется по костному краю суставной впадины. Поддерживает капсулу вплетающаяся в неё клювовидно-плечевая связка (), которая берёт начало у основания клювовидного отростка. Выше плечевого сустава образуется свод клювовидно-акромиальной связки лопатки (). Настоящих связок плечевой сустав не имеет, а укрепление осуществляется мышцами верхней конечности, что обеспечивает большую подвижность, но обуславливает частые вывихи.

Внутренняя мембрана суставной капсулы — синовиальная оболочка — образует два внесуставных выпячивания: синовиальное влагалище (), окружающее сухожилие длинной головки двуглавой мышцы, лежащее в межбугорковой борозде плечевой кости, и сумку сухожилия подлопаточной мышцы (), расположенную под верхним отделом подлопаточной мышцы.

Движения 
Плечевой сустав, будучи типичным многоосным шаровидным сочленением, позволяет делать следующие движения:
 Сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси ().
 Отведение и приведение вокруг сагиттальной оси ().
 Супинация и пронация (движение кнаружи и внутрь) вокруг вертикальной оси ().
 Круговые движения ().

Сгибание и отведение возможны только до уровня плеч из-за торможения суставной капсулой и клювовидно-акромиальной связкой. Дальнейшее движение совершается не в плечевом суставе, а в ходе движения всей конечности с поясом верхней конечности.

Примечания

Литература 

 
 

Суставы
Анатомия верхней конечности